Kloster Mariazell ist eine Bezeichnung für

Bestehende Klöster
 Kloster Mariazell-Wurmsbach, Zisterzienserinnenkloster am Zürichsee im Kanton St. Gallen in der Schweiz

Ehemalige Klöster
 Kloster Klein-Mariazell, Benediktinerkloster bei Altenmarkt an der Triesting in Niederösterreich
 Kloster Mariazell am Beerenberg, Augustiner-Chorherrenstift, vorher Franziskanerkloster, bei Winterthur in der Schweiz, siehe Kloster Beerenberg
 Zisterzienserinnenkloster Mariazell zu Kalchrain, in Hüttwilen im Kanton Thurgau in der Schweiz

Siehe auch
 Mariazell (Begriffsklärung)